YXK steht für:

 den IATA-Code des Flughafens von Rimouski, Quebec/Kanada
 den Verband der Studierenden aus Kurdistan (Yekitiya Xwendekarên Kurdistan)

 
YXK